AG je lahko:
 Aktiengesellschaft (delniška družba; nemško)
 mednarodna avtomobilska oznaka za Antigvo in Barbudo
 WMO kratica za Argentino
 kratica  Akademije za glasbo v Ljubljani

Glej tudi 

Kratice